Гатти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гатти, Алессандра (род. 1969) — итальянская евробит-певица.
 Гатти, Анджело (1724—1798) — итальянский медик.
 Гатти, Арман (1924—2017) — французский кино- и театральный режиссёр, драматург, сценарист, поэт, журналист.
 Гатти, Артуро (1972—2009) — канадский боксёр-профессионал.
 Гатти, Бернардино (ок. 1495 — 1576) — итальянский живописец.
 Гатти, Габриэле (род. 1953) — сан-маринский политик, министр иностранных дел.
 Гатти, Гарольд (1903—1957) — австралийский авиатор.
 Гатти, Гвидо Маджорино (1892—1973) — итальянский музыкальный критик и музыковед.
 Гатти, Даниэле (род. 1961) — итальянский дирижёр.
 Гатти, Маргарет (1809—1873) — английская писательница, детская писательница, редактор, коллекционер, художник-иллюстратор и естествоиспытатель; автор ряда трудов по морской биологии. 
 Гатти, Уго Орландо (род. 1944) — аргентинский футболист, вратарь.
 Гатти, Федерико (род. 1998) — итальянский футболист.